Isom bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Isom (Kentucky)
 Isom (Tennessee)
 Isom (Virginia)
 Isom (West Virginia)